Argana kan syfta på följande platser:

Iran 

 Argeneh-ye Soflá, ort, Kermanshah,

Marocko 

 Argana (kommunhuvudort), Souss-Massa-Draâ, Taroudannt, 
 Argana (kommun), Souss-Massa-Draâ, Taroudannt, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Marockoförgreningar